Le nom Tom Palmer est porté par les personnes suivantes :
 Tom Palmer (1912-1997), un acteur américain ;
 Tom Palmer (1925-1991), un des pseudonymes du magicien américain Tony Andruzzi ;
 Tom Palmer (1941-2022), un dessinateur et encreur de comics ;
  (1956-), un Senior Fellow au Cato Institute ;
 Tom Palmer (1979-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Tom Palmer (-), un animateur et scénariste américain ;
  (-), un scénariste de Mad Men.
 Tom Palmer est l'un des protagonistes du film , incarné par Steve Guttenberg.

Voir aussi